Шмитт () — распространённая немецкая фамилия. Произошла от названия профессии кузнец (). См также: , , .

Известные носители 
 Шмитт, Ален (род. 1983) — французский дзюдоист.
 Шмитт, Алоис (старший) (1788—1866) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Шмитт, Бернард Уильям (1928—2011) — прелат Римско-католической церкви, 2-й титулярный епископ Уолла-Уоллы, 7-й епископ Уилинг-Чарлстона.
 Шмитт, Вивиан (род. 1978) — немецкая порноактриса.
 Шмитт, Генрих (1817—1883) — польский историк.
 Шмитт, Георг Алоис (1827—1902) — немецкий композитор и музыковед, сын Алоиса Шмитта.
 Шмит, Герман Иосиф (1796—1869) — немецкий католический богослов.
 Шмитт, Глэдис (1909—1972) — американская писательница, редактор, профессор Университета Карнеги-Меллона.
 Шмитт, Джон (1901—1991) — американский гребец.
 Шмит, Иоганн Баптист Антон (1775—1841) — немецкий лесовод, преподаватель, профессор лесных наук.
 Шмитт, Карл (1888—1985) — немецкий философ и политолог.
 Шмитт, Карл Густав (1834—1900) — новозеландский композитор и дирижёр.
 Шмитт, Курт (1886—1950) — имперский министр экономики в Третьем рейхе.
 Шмитт, Людвиг (1902—1980) — немецкий шахматист.
 Шмитт, Маркус — австрийский кёрлингист и тренер.
 Шмитт, Мартин (род. 1978) — немецкий прыгун с трамплина.
 Шмит, Нина Николаевна (урожденная Ахвердова, 1851—1889) — писательница. Псевдоним — княгиня Вера Троицкая.
 Шмитт, Отто Герберт (1913—1998) — американский биофизик и инженер, изобретатель триггера Шмитта.
 Шмитт, Пал (род. 1942) — венгерский фехтовальщик (двукратный олимпийский чемпион) и политик.
 Шмитт, Фабиан Бернхард (род. 1992) — немецкий борец греко-римского стиля.
 Шмитт, Филипп (1902—1950) — нацистский преступник, комендант концлагеря Форт Бреендонк (Бельгия).
 Шмитт, Флоран (1870—1958) — французский композитор.
 Шмитт, Харрисон (род. 1935) — астронавт США, сенатор от штата Нью-Мексико.
 Шмитт, Чаволо (род. 1954) — французский гитарист.
 Шмитт, Эл (1930—2021) — американский инженер звукозаписи.
 Шмитт, Эллисон (род. 1990) — американская пловчиха.
 Шмитт, Эрик (род. 1975) — американский политик.
 Шмитт, Эрик-Эммануэль (род. 1960) — французский писатель.
 Шмитт, Яков (1805—1853) — немецкий композитор, младший брат Аллоиса Шмитта

См. также 
 Триггер Шмитта — электронное устройство.
 Реакция Кольбе-Шмитта — химическая реакция карбоксилирования фенолята натрия.
 
 Шмиттер, Филипп

Примечания